Wołczeck – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie kowelskim
 Wołczeck – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie maniewickim